Grant Mitchell (acteur), Amerikaans acteur (1874-1957)
 Grant Mitchell (Eastenders), een personage uit Eastenders
 Grant Mitchell (Home and Away), een personage uit Home and Away
 Grant Mitchell (politicus), een Canadees politicus (1951)